Повіт Самбу
Самбу (Тіба)